Đakovići est un toponyme qui peut désigner :
Đakovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Čajniče et dans la République serbe de Bosnie ;
Đakovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Đakovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Novi Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.